Джоанна Конта була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в четвертому колі її перемогла Вінус Вільямс.

Слоун Стівенс виграла титул, у фіналі перемігши Олену Остапенко з рахунком 7–6(7–5), 6–1. Для Стівенс це був шостий за кар'єру титул в одиночному розряді, перший прем'єрний обов'язковий титул і перший титул після перемоги у вересні на Відкритому чемпіонаті США. Завдяки цій перемозі Стівенс уперше потрапила до провідної десятки ракеток світу, а саме на 9-те місце.

Деніелл Коллінз стала першим кваліфаєром в історії Miami Open, яка досягнула півфіналу. У чвертьфіналі вона перемогла Вінус Вільямс.

Сіяні гравчині 
Всі сіяні тенісистки виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливий лузер

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Дев'ятий кваліфаєр

Десятий кваліфаєр

Одинадцятий кваліфаєр

Дванадцятий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw

Примітки 

Miami Open, жінки, одиночний розряд
Miami Open 2018